Pożegnanie z bronią – powieść Ernesta Hemingwaya
 Pożegnanie z bronią – film z 1932 roku
 Pożegnanie z bronią – film z 1957 roku